Противага — важкий предмет, що застосовується в механізмах для врівноваження сили інерції, ваги
 Противага — у радіотехніці — пристрій з проводів, яким заземлюють зовнішні антени

Див. також 
 «Противага» — 14 серія 2 сезону американського телесеріалу «За межами можливого» 1963—1965 років